Die Abkürzung EAC bezeichnet
 East African Community, Ostafrikanische Gemeinschaft, eine zwischenstaatliche Organisation von Burundi, Kenia, Ruanda, Uganda und Tansania
 East Asiatic Company, dänisches Handelsunternehmen, siehe Det Østasiatiske Kompagni
 Education and Culture, die Generaldirektion Bildung und Kultur der EU/EK
 Elb-amerikanische Compagnie, sächsische Handelskompagnie für den Überseehandel
 Encoded Archival Context, ein XML-Standard zur Strukturierung von Informationen über die Herkunft von Archivgut
 Enhanced Audio Codec, ein Verfahren zur Komprimierung von Audio-Daten
 Equator Aircraft Company, ein Flugzeughersteller
 Ethylacetat, chemische Verbindung (hauptsächlich genutzt als Lösungsmittel)
 Eurasian Conformity, Konformitätszeichen der Eurasischen Wirtschaftsunion
 Europae Archaeologiae Consilium, der Dachverband der europäischen Landesarchäologen
 European Airlift Center, dem Vorgänger des European Air Transport Command (EATC)
 European Advisory Commission, eine Kommission der Großmächte für das Deutschlandkonzept nach 1945
 European Accreditation of Certification, ein Zusammenschluss aller nationalen Akkreditierer für Zertifizierungsstellen
 European Anabantoid Club, Internationaler Zusammenschluss zur Erforschung von Labyrinthfischen
 European Antidiscrimination Council, nichtstaatliche Organisation der Antidiskriminierung in der EU
 European Arboricultural Council, Zusammenschluss europäischer Baumpflege-Organisationen
 European Astronaut Centre, Europäisches Astronautenzentrum, Raumfahrerausbildung- und -betreuungszentrum der ESA
 EAC European Automobile Clubs, dt. Verbund Europäischer Automobil Clubs, Verbund von drei deutschen, einem österreichischen, einem slowakischen und einem bosnischen Verkehrsclub
 Exact Audio Copy, eine Software zum digitalen Auslesen (Rippen) von Audio-CDs
 Estimate at Completion, ein Begriff aus dem Projektmanagement
 Extended Access Control, Zugriffskontrolle für elektronische Daten auf Reisepässen, siehe Reisepass

Abkürzung